Соревнования по синхронным прыжкам в воду с трёхметрового трамплина среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 1 августа. Приняли участие 16 спортсменов из 8 стран.

Цинь Кай стал двукратным олимпийским чемпионом. Для всех остальных призёров эта медаль стала первой олимпийской наградой в карьере. За исключением Игр 2004 года первые два места в данной дисциплине занимали пары из Китая и России.

Медалисты

Результаты

Финал 
1 августа состоялся финал соревнований (по 6 прыжков). В соревнованиях приняли участие спортсмены 8 стран, которые стартовали сразу с финального раунда.

Ссылки 
 Результаты игр  
 Результаты на официальном сайте игр